Kempenich steht für:

 Kempenich, Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz
 Kempenich (Adelsgeschlecht), ein edelfreies Geschlecht

Kempenich ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Kempenich (* 1965), deutscher Fechter und Olympiateilnehmer
 Philipp Karl von Eltz-Kempenich (1665–1743), Kurfürst und Erzbischof des Bistums Mainz